или  — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии Хуан (黄).

Согласно исследованию , около 5,1 % вьетнамцев носят эту фамилию. Оригинальное написание фамилии — Хоанг, однако из-за табу на имена его исказили в Хюинь.

Известные носители фамилии Хоанг:
  — болгарская певица в жанре поп-фолк и актриса вьетнамского происхождения.
  — вьетнамский антикоммунистический писатель.
 Хоанг Ван Хоан (, 1905—1991) — вьетнамский коммунистический политик прокитайской ориентации, бежавший из СРВ в КНР.
  — генерал династии Нгуен.
 , вьетнамский поэт и музыкант.
 Хоанг Ко Минь () (1935—1987) — офицер южновьетнамской армии, участник Вьетнамской войны, организатор антикоммунистической повстанческой организации.
Хоанг Суан Тхань Кхьет (, род. 1985) — вьетнамская шахматистка.
Хоанг Тхи Бао Чам (, род. 1987) — вьетнамская шахматистка.
Хоанг Тхи Ньы И (, род. 1993) — вьетнамская шахматистка.
  — вьетнамская актриса, телеведущая и поп-певица.
  — вьетнамский национальный герой.
  — премьер-министр Вьетнама.

Известные носители фамилии Хюинь:
 Хвин, Кэрол — женщина-борец греко-римского стиля.
  — фотограф, создавший знаменитый снимок Фан Тхи Ким Фук
  — создатель реформистского буддийского течения Хоа-Хао.
  — вьетнамский футболист.
  — американский антрополог-вьетнамист вьетнамского происхождения.
  — южновьетнамский революционер.
 Хюинь Ван Фыонг (; 1906—1945) — деятель вьетнамского национально-освободительного движения.